Putana (Sanskrit  ) ist:

in der indischen Mythologie:
 Putana (Matrika), eine Muttergottheit
 Putana (Dämon), ein weiblicher Dämon, der dem Säugling Krishna seine vergiftete Brust reichte

Außerdem:
 Putana (Vulkan), ein Vulkan an der Grenze von Bolivien und Chile